Anchorage Island ist der Name folgender Inseln:

 Anchorage Island (Leonie-Inseln), Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Anchorage Island (Neuseeland), Insel in Neuseeland
 Anchorage Island (Prinzessin-Elisabeth-Land), Insel vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktis
 Anchorage Island, Hauptinsel des Atolls Suwarrow im Pazifischen Ozean